Чунчон может означать:
Король Чунчон (1488—1544), 중종; по рождению И Ёк — корейский монарх, правивший в династию Чосон
Чхунчхон — город в Южной Корее